Three Chords and the Truth è il primo album in studio della cantante country statunitense Sara Evans, pubblicato nel 1997.

Tracce

Collegamenti esterni